Кустак — река в Омской области России. Устье реки находится в 18 км по правому берегу реки Урманка. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Иртыш от впадения реки Омь до впадения реки Ишим, без реки Оша, речной подбассейн реки — бассейны притоков Иртыша до впадения Ишима. Речной бассейн реки — Иртыш.

Примечания 

Бассейн Уя (притока Иртыша)
Реки Седельниковского района